Tjärnängestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjärnängestjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (5,22 ha)
Tjärnängestjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn